Шаве́нь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 125 км на схід від Нанта, 50 км на схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Шавень, Оверс, Брей, Брок, Шалонн-су-ле-Люд, Шиньє, Денезе-су-ле-Люд, Женнтей, Ласс, Ліньєр-Бутон, Меньє-ле-Віконт, Меон, Нуаян i Парсе-ле-Пен було об'єднано в новий муніципалітет Нуаян-Віллаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Шавень на сайті французького Національного інституту географії
 Шавень на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шавень на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара